HDI steht für:
 Harley-Davidson, Inc. (NYSE-Börsenkürzel), US-amerikanisches Unternehmen
 HDI Versicherung (Österreich), österreichisches Unternehmen
 HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie, deutscher Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
 Héroux-Devtek Inc., kanadisches Luft- und Raumfahrtunternehmen
 Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung, siehe Fundamentalsatz der Analysis
 HDI-Leiterplatte (High-Density-Interconnect-Leiterplatte), kompakt gestaltete Leiterplatte
 HEIDI Device Interface (HEIDI: HOOPS Extended Immediate-mode Drawing Interface), Schnittstellentreiber von AutoCAD
 Herrmann Dominanz Instrument, Modell zur Denkstilanalyse von Ned Herrmann, siehe Vier-Quadranten-Modell des Gehirns
 Hexamethylendiisocyanat, chemische Verbindung aus der Gruppe der aliphatischen Isocyanate
 Hochdruckinjektionsverfahren (HDI-Verfahren), siehe Düsenstrahlverfahren
 Human Development Index, siehe Index der menschlichen Entwicklung, ein Wohlstandsindikator für Länder
 Human Device Interface (englisch für Mensch-Maschine-Schnittstelle), siehe Benutzerschnittstelle
 Haus des Islam (Verein), Kulturzentrum deutschsprachiger Muslime
 HDI-45, 45-Pin-Stecker für High-Density Interconnect von Apple

HDi steht für:
 High Pressure Direct Injection (englisch für Hochdruck-Direkteinspritzung) in Dieselmotoren von PSA
 HD interactivity, Microsoft-Implementierung der  Advanced Content interactivity layer der HD DVD

Hdi steht für:
 Hdi (Sprache), afroasiatische Sprache in Kamerun und Nigeria

Abkürzung